Die Diamond Nine / Dynamic Slovenian Open 2014 waren das 132. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 21. bis 23. August 2014 in Portorož in Slowenien in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Der Este Denis Grabe gewann das Turnier durch einen 9:4-Sieg im Finale gegen den Niederländer Marc Bijsterbosch.

Joshua Filler und Can Salim-Giasar schieden als beste Deutsche im Sechzehntelfinale aus. Bester Österreicher war Albin Ouschan, der im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger Grabe verlor. Seine Schwester Jasmin Ouschan schied im Achtelfinale aus, Mario He im in der Runde der letzten 32.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale werden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde werden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Slovenian Open 2014 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Piran
Billardturnier in Slowenien